Miejscowości w USA:
 Glendo – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte
Gminy w USA:
 Glendo (ang. Glendo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins